Die SangSom 6-Red World Championship 2010 war ein Einladungsturnier im Six-Red-Snooker, das vom 19. bis zum 24. Juli 2010 im Montien Riverside Hotel in Bangkok ausgetragen wurde. In den beiden vorhergehenden Jahren gab es bereits an selber Stelle ein internationales Turnier im Six-Red-Format, in diesem Jahr trug es erstmals den Titel 6-Red-Weltmeisterschaft.

2009 hatte Jimmy White den World Grand Prix gewonnen. Er schied diesmal im Viertelfinale aus. Sieger wurde Mark Selby, der im Endspiel den Sieger von 2008 Ricky Walden mit 8:6 besiegte.

Gruppenphase 
Die Gruppenphase wurde in acht 6er-Gruppen im Modus Jeder-gegen-Jeden gespielt. Die zwei Letzten jeder Gruppe schieden aus.

Gruppe A

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe B

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe C

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe D

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe E

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe F

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe G

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe H

Spiele

Abschlusstabelle

Hauptrunde 
Die ersten Vier der acht Gruppen kamen ins Hauptturnier. In der ersten Runde wurden die acht Gruppensieger gegen die acht Gruppenvierten ausgelost, die acht Gruppenzweiten spielten gegen die Drittplatzierten. Im Top-32-Ausscheidungsturnier wurde der 6-Red-Weltmeister ermittelt.

Finale 
Der Weltranglistenneunte Mark Selby war favorisiert gegen die Nummer 20 Ricky Walden. Dieser hatte aber zwei Jahre zuvor das Turnier an selber Stelle schon einmal gewonnen. Trotzdem hatte Selby den besseren Start und begann das Finale mit einer 3:1-Führung. Walden konnte zwar den Anschluss zum 3:4 herstellen, dann gewann Selby aber drei Frames in Folge und stand einen Frame vor dem Sieg. Walden konterte noch einmal und schaffte ebenfalls drei Siege in Folge, letztlich vollendete Selby aber doch zum 8:6 und sicherte sich den Titel.

Quellen

Weblinks 
 2010 6-Reds World Championship bei CueTracker

6-Red World Championship
Snookerveranstaltung 2010